

Geografia 
 Modesto – città della California (Stati Uniti)
 Modesto – centro abitato dell'Illinois (Stati Uniti)
 Modesto – area non incorporata dell'Indiana (Stati Uniti)

Persone 

 Domizio Modesto – politico romano
 Francesco Modesto – calciatore italiano
 François Modesto – calciatore francese
 Juan Modesto – militare ed antifascista spagnolo comunista
 Juan Francisco Martínez Modesto – calciatore spagnolo
 Pietro Modesto – traduttore italiano

Altro 
 Modesto – nome maschile
 Gabbiano modesto – uccello

Pagine correlate 
 San Modesto
 Modest

Altri progetti